Immortality (immortalità in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
Immortality – singolo dei Pearl Jam del 1995, dall'album Vitalogy
Immortality – singolo di Céline Dion del 1998, dall'album Let's Talk About Love

Televisione 
Immortality – film per la televisione del 2015, trasmesso come finale della serie CSI - Scena del crimine